Le tournoi de tennis de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 10 au .

Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Dinara Safina, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Cara Black et Liezel Huber.

Faits marquants 
 Retour convaincant de la Belge Kim Clijsters qui, après 27 mois d'absence, crée la surprise en éliminant au premier tour la Française Marion Bartoli, récente lauréate du Classic de Stanford, puis la Suissesse Patty Schnyder au deuxième tour. Elle parvient ensuite à se défaire de la Russe Svetlana Kuznetsova, tête de série  et titrée à Roland-Garros deux mois et demi auparavant. Elle finit par s'incliner face à la numéro 1 mondiale, la Russe Dinara Safina en quart de finale.
 Les sœurs Venus et Serena Williams sont sorties dès le troisième tour, respectivement battues par Flavia Pennetta et Sybille Bammer.
 En se qualifiant pour les demi-finales, Flavia Pennetta (tête de série ) devient la première joueuse italienne de l'Histoire du tennis à accéder au top 10 du classement WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009